Rusinów (gemeente)
 Rusinów (gemeente Rusinów)
 Rusinów (gemeente Borkowice)